Суибне () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Суибне-гельт — персонаж ирландской мифологии
 Суибне мак Колмайн — король Миде (587—600)
 Суибне Заика — король Айлеха (612—628) и верховный король Ирландии (615—628)
 Суибне мокку Фир Три — аббат монастыря Айона (652—657)
 Суибне Армский — епископ Армы (715—730), святой
 Суибне Клонфертский — аббат манастыря Клонферт (748—757)
 Суибне мак Куанах — аббат монастыря Клонмакнойс (814—816)
 Суибне мак Кинаеда (ум. в 1034) — король скандинавов в Ирландии
 Суибне мак Дуйннхлейбе (конец XII — начало XIII вв.) — лорд Аргайлла